Султан-Мурад Асланович Омаров (4 апреля 1927, Буйнакск, ДАССР, СССР — 7 июля 2021) — советский и российский акушер-, член-корреспондент РАМН (1994), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 

Родился 4 апреля 1927 году в Буйнакске.

В 1948 году окончил Дагестанский медицинский институт, затем, до 1951 года учёба в клинической ординатуре кафедры акушерства и гинекологии.

С 1951 по 1952 годы — инспектор отдела родовспоможения в Махачкале.

С 1952 по 1953 годы — заведующий гинекологическим отделением РКБ РД.

С 1953 года работал в ДГМИ, пройдя путь от ассистента кафедры акушерства и гинекологии до заведующего той же кафедрой (1960—1980), заведующий кафедрой акушерства и гинекологии последипломного образования (1980—2006), с 2006 года — профессор кафедры.

В 1959 году защитил кандидатскую, а в 1966 году — докторскую диссертацию.

В 1967 году присвоено учёное звание профессора.

С 1993 года — директор Дагестанского научного центра РАМН.

В 1994 году стал членом-корреспондентом РАМН, а в 2014 году — членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Семья 
 Отец — Аслан Вагабович — хирург, заслуженный врач Дагестана и Российской Федерации;
 Мать — Патимат Даудовна — первая женщина-дагестанка, закончившая женскую гимназию;
 Жена — Тамара Хаджи-Мурадовна Хашаева (род. 1940) — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки Республики Дагестан, лауреат Государственной премии РД, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета ДГМУ, дочь Х-М. О. Хашаева (1909—1971)

Научная деятельность 

Приоритетные направления научных изысканий — проблема изучения анемии при беременности.

Автор 460 научных работ, 117 монографий.

Под его руководством защищено 149 кандидатских и докторских диссертаций.

Критика 
По сведениям Вольного сетевого сообщества «Диссернет», являлся научным руководителем при защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, в которых обнаружены факты заимствования материалов без указания на источник.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Дружбы
 Заслуженный деятель науки РСФСР
 Почётное звание «Заслуженный деятель науки Республики Дагестан» (1971)
 Почётное звание «Народный врач Республики Дагестан» (2007)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Его статьи в РИНЦ

Выпускники Дагестанского медицинского университета
Преподаватели Дагестанского медицинского университета
Акушеры по алфавиту
Народные врачи Дагестана
Заслуженные врачи Республики Дагестан